Bookmarking steht für:

 das Verwalten von Lesezeichen (World Wide Web)
 einen Prozess im Bereich der Epigenetik